Kaldenhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Kaldenhoff (1915–1980), deutscher Textilkünstler, Glasmaler und Kunstprofessor
 Ralf Kaldenhoff (* 1958), deutscher Botaniker